De Nederlandse Basketball Bond (NBB) is de overkoepelende sportbond voor basketbalverenigingen in Nederland. De NBB is gevestigd in Nieuwegein en is onderverdeeld in vijf afdelingen (voorheen Rayons genoemd):
West
Noord-Holland
Noord
Oost
Zuid

Geschiedenis 
De bond werd opgericht op 15 juli 1947. Bij de oprichting begon hij met iets minder dan duizend leden en waren 120 teams uit Amsterdam, Haarlem en Rotterdam aangesloten.

Basketbal was op dat moment een sport die nog niet in het hele land werd beoefend, maar vooral in Amsterdam. Logisch is het dan ook dat de NBB voortkwam uit de in 1945 opgerichte Amsterdamse Basketballbond. In het seizoen '49-'50 werd er naast eerder genoemde steden basketbal gespeeld in Groningen, Leeuwarden, Winterswijk, Utrecht, Dordrecht en Den Helder.

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Externe link
 Officiële website

Basketbalbond
Basketbal in Nederland
Basketbal